Gonzalo Martínez es el nombre de diversos personajes:

 Gonzalo Martínez, ilustrador e historietista chileno.
 Gonzalo Martínez Diez (nacido en 1924), historiador medievalista español.
 Gonzalo Martínez Corbalá (nacido en 1928), político mexicano, miembro del PRI. Senador, embajador y Gobernador de San Luis Potosí.
 Gonzalo Martínez (nacido en 1974), baloncestista español.
 Gonzalo Martínez Caicedo (nacido en 1975), futbolista colombiano.
 Gonzalo Martínez, dúo chileno de «electrocumbias» formado por Jorge González (Los Prisioneros) y Martín Schopf (Sieg Über Die Sonne).
 Gonzalo Martínez Ortega (1934 - 1998), cineasta mexicano.
 Gonzalo Nicolás Martínez (nacido en 1993), futbolista argentino.